Gressoney-La-Trinité, gemeente in Italië 
 La Trinité, Frans voor het eiland Trinidad
 Lettertype Trinité uit 1982 ontworpen door Bram de Does
 La Trinité (restaurant), een restaurant in Sluis
 La Trinité nationaal natuurreservaat, een natuurreservaat in Frans-Guyana, Frankrijk

 La Trinité (Alpes-Maritimes), ook La Trinité-Victor, Trinitaires
 La Trinité (Eure)
 La Trinité (Manche)
 La Trinité (Savoie)
 La Trinité (Martinique)  Trinitéens
ook:
La Trinité-de-Réville, Eure 
La Trinité-des-Laitiers, Orne 
La Trinité-de-Thouberville, Eure 
La Trinité-du-Mont,  Seine-Maritime
La Trinité-Porhoët,  Morbihan
La Trinité-sur-Mer,  Morbihan
La Trinité-Surzur, Morbihan